Polski Top Wszech Czasów – 4-płytowy album wydany 29 listopada 2010 roku nakładem Agencji Fonograficznej Polskiego Radia. Jest to kompilacja piosenek „wszech czasów” wybranych w przez słuchaczy Programu Trzeciego Polskiego Radia oraz Piotra Barona, Piotra Stelmacha i Piotra Metza, prowadzących w Programie III Polskiego Radia audycję Polski Top Wszech Czasów.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego

CD1: Polski Top Wszech Czasów

CD2: Polski Top Wszech Czasów – Baron

CD3: Polski Top Wszech Czasów – Metz

CD4: Polski Top Wszech Czasów – Stelmach

Status albumu 
W grudniu 2010 Związek Producentów Audio-Video przyznał temu wydawnictwu status platynowej płyty. Ten album oraz wydane również jesienią 2010 Męskie Granie to pierwsze platynowe płyty dla Polskiego Radia od 2008 roku.

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego
 Piotr Baron, Piotr Stelmach i Piotr Metz – Dobór piosenek
 Krzysztof Kuraszkiewicz, Musicon – mastering
 Agata Krysiak, Agata Kabat – redakcja
 Mariusz Wilczyński – rysunki, opracowanie graficzne albumu
 Natalia Lisowska – opracowanie graficzne albumu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Polskiego Radia
Albumy kompilacyjne